Фекете () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фекете, Владимир (род. 1955) — католический прелат, апостольский префект Азербайджана.
 Фекете, Иштван (1900—1970) — венгерский детский писатель.
 Фекете, Миклош (1892—1917) — венгерский футболист.
 Фекете, Рудольф Иосифович (1897—1938) — венгерский интернационалист.
 Фекете, Юдит — актриса, режиссёр и сценарист венгерского происхождения.

См. также 
 Фекете-Кёрёш (Кришул-Негру) — река в западной Румынии, в историческом регионе Трансильвания, и в юго-восточной Венгрии (медье Бекеш).
 «Франц Фекете» — стадион в Капфенберге, Австрия, домашняя арена футбольного клуба «Капфенберг».